Le tournoi de tennis London Indoors est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1970 se dispute à Londres du 16 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Haydon-Jones.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis London Indoors

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
London Indoor